

Персоналии 
 Льоренте, Антонио Товар (1911—1984) — испанский филолог, лингвист и историк.
 Льоренте, Виктор (род. 1962) — испанский гребец.
 Льоренте, Давид (род. 1996) — испанский гребец-слаломист.
 Льоренте, Диего (род. 1993) — испанский футболист, защитник.
 Льоренте, Маркос (род. 1995) — испанский футболист, полузащитник.
 Льоренте, Пако (род. 1965) — испанский футболист.
 Льоренте, Хосе Луис (род. 1959) — испанский баскетболист.
 Льоренте, Хосеба (род. 1979) — испанский футболист баскского происхождения.
 Льоренте, Хуан Антонио (1756—1823) — испанский историк, католический священник, доктор канонического права.
 Льоренте, Фернандо (род. 1985) — испанский футболист, нападающий.
 Иглесиас Льоренте, Франсиско Мария (1825—1903) — коста-риканский политический, государственный и дипломатический деятель.

См. также 
 Сан-Льоренте — муниципалитет в Испании.
 Лоренте